Pod jménem Vilém Lucemburský můžete hledat následující osoby:

 Vilém Lucemburský (1081–1131) – lucemburský hrabě
 Vilém I. Lucemburský (1772–1843) – lucemburský velkovévoda a nizozemský král
 Vilém II. Lucemburský (1792–1849) – lucemburský velkovévoda a nizozemský král, syn Viléma I.
 Vilém III. Lucemburský (1817–1890) – lucemburský velkovévoda a nizozemský král, syn Viléma II.
 Vilém IV. Lucemburský (1852–1912) – lucemburský velkovévoda
 Princ Guillaume Lucemburský (česky Vilém, * 1963) – syn velkovévody Jana, mladší bratr velkovévody Jindřicha, strýc a kmotr následníka trůnu Guillauma
 Princ Guillaume Lucemburský (* 1981) – současný následník lucemburského trůnu

Podobné rozcestníky 

 Jindřich Lucemburský
 Karel Lucemburský

Rozcestníky - panovník